Der Sparkasse ATP Challenger Val Gardena Südtirol 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 5. bis 13. November 2011 im Südtiroler St. Ulrich in Gröden stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Sieger im Einzel wurde der ungesetzte US-Amerikaner Rajeev Ram, der im Finale den ebenfalls ungesetzten Tschechen Jan Hernych im Tie-Break des dritten Satzes besiegte. Es war Rams vierter Erfolg bei einem Einzelturnier auf der ATP Challenger Tour und sein zweiter in dieser Saison. Der Vorjahressieger Michał Przysiężny scheiterte in diesem Jahr in der ersten Runde.

Im Doppel waren die an dritte Position gesetzten Dustin Brown und Lovro Zovko im Finale gegen die einen Rang höher gesetzten Deutschen Philipp Petzschner und Alexander Waske siegreich. Für Brown war es der zehnte Titel bei einer Challenger-Doppelkonkurrenz seiner Karriere und der dritte der Saison. Für Zovko war es bereits der 27. Karrieredoppeltitel auf der ATP Challenger Tour und der zweite der Saison, die er beide mit Dustin Brown erlangte. Die Titelverteidiger Michail Jelgin und Alexander Kudrjawzew scheiterten dieses Jahr an Position eins gesetzt in der ersten Runde.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks  
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 183 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 191 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 179 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in St. Ulrich in Gröden